Юлиан:

 Юлиан — мужское имя, латинского происхождения, производное от Юлий.
 Юлиан (1942—2011) — грекокатолический епископ, епископ стрыйский Украинской грекокатолической церкви.
 Юлиан (1826—1900) — епископ Украинской грекокатолической церкви, Митрополит Галицкий и Архиепископ Львовский.
 Юлиан — вестготский граф и губернатор Сеуты.
 Юлиан — римский политический деятель второй половины IV века.
 Юлиан — римский политический деятель второй половины IV века.
 Юлиан — мятежник, восставший против власти тетрархов около 297 года.
 Юлиан (род. 1973) — российский певец.
 Юлиан — римский политический деятель второй половины IV века.
 Юлиан Венгерский — венгерский монах-доминиканец.
 Юлиан Галикарнасский (ум. после 518) — церковный деятель и писатель, основатель не-халкидонской миафизитской секты афтардокетов.
 Юлиан Отступник (331/332—363) — римский император в 361—363 годах из династии Константина.
 Юлиан Странноприимец — один из католических святых.
 Юлиан Толедский (642—690) — святой, почитаемый Римско-католической церковью, архиепископ Толедо.
 Юлиан Цабар (?—529) — вождь восставших самаритян и иудеев в 529 году.
 Юлиан Экланский (ок. 386—ок. 455) — один из главных деятелей пелагианства.
 Юлиан, Джулиус (1903—1974) — американский футболист, вратарь.